Уайтхолл (Ирландия) — городской район Дублина (столица Ирландии).
 Уайтхолл — улица в центре Лондона, место расположения Британского парламента и некоторых других правительственных учреждений.
 Уайтхолл (дворец) — дворец в Лондоне, разрушенный при пожаре в 1698 году, являлся одним из крупнейших дворцов мира (свыше 1,5 тысячи помещений) и основной (с 1530) лондонской резиденцией английских королей.
  — невключённая территория в штате Нью-Джерси, США.

См. также 
 Уайтхолл-стрит (значения)